verwardheid, in de war zijn
War (Bolt Thrower), een album van de deathmetalband Bolt Thrower
War (Kensington), een protestlied van Kensington
War (Bob Marley), een nummer van de reggae-artiest Bob Marley
War (U2), een album van de Ierse band U2
War (The Temptations), een nummer van de groep The Temptations
War (band), een Amerikaanse funk-jazzband
War (film), een Amerikaanse film uit 2007
War (Nederland), een buurtschap in de Friese gemeente Waadhoeke
War (West Virginia), een plaats in de staat West Virginia in de Verenigde Staten
Waray-Waray, een Austronesische taal met taalcode war, gesproken op de Filipijnen

Vertaling
oorlog, in het Engels war